Majken kan syfta på:

 Majken – ett kvinnonamn,
 Majken (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1995
 Majken (novell) – en novell av John Ajvide Lindqvist från samlingen Pappersväggar (2006)
 Majken (film) – en svensk filmatisering av denna novell från 2008